Jacques Lavigne peut désigner :
 Jacques Lavigne (1937-), un peintre français ;
 Jacques Lavigne (1919-1999), un philosophe canadien ;
 Jacques Lavigne (1920-), un homme politique français.